Hayneufve ou Hayeneufve est un patronyme pouvant faire référence à:

 Julien Hayneufve, (1588-1663), écrivain jésuite français ;
 Simon Hayneufve, (1455-1546), artiste français du .

Homonymie de patronyme